Рене́ Фа́зель (, , Фрибур, Швейцария) —бывший хоккейный функционер. Президент Международной федерации хоккея на льду (1994—2021), член Международного олимпийского комитета (1995—2021), в 2008—2016 годах входил в исполком МОК. Профессиональный дантист. Текущий акционер в яблочном бизнесе.

Биография 

Свою карьеру Рене Фазель начал в 1960 году в 10-летнем возрасте в качестве игрока молодёжного состава хоккейного клуба «Фрибур-Готтерон», команды своего родного города. Далее продолжил карьеру в составе родного клуба сначала в любительской, а затем в лиге В Швейцарской национальной лиги — второй по значимости лиге Швейцарии. За «Фрибур-Готтерон» Рене Фазель играл до 1972 года. В настоящее время является почетным членом клуба.

В 1972 году Рене Фазель стал судьей. В этом качестве он оставался до 1982 года, проведя 37 международных матчей. В 1982 году стал председателем судейской комиссии Швейцарской хоккейной лиги. Он был председателем Комитета арбитров до 1985 года.

В 1985 году Рене Фазель был избран на пост председателя  (). Уже в следующем году Рене Фазель был избран членом Совета ИИХФ. Он стал председателем сразу двух Комитетов: судейского и маркетингового. Посвятив себя полностью работе в Международной федерации хоккея на льду (ИИХФ), Рене Фазель подал в отставку со всех постов в родном клубе «Фрибур-Готтерон».

В 1994 году на Генеральном Конгрессе в Венеции Рене Фазель был избран президентом ИИХФ, оставаясь с тех пор её бессменным руководителем на протяжении уже 4 сроков. Последний раз его полномочия подтвердил Генеральный конгресс 2008 года в Монреале и продлил их до 2012 года. На выборах он не имел конкурентов после того как свою кандидатуру снял  (). На посту президента ИИХФ Рене Фазель стремится установить более тесные контакты с профессиональными организациями в Северной Америке, в том числе между ИИХФ и НХЛ. Благодаря заключенному им в марте 1995 года соглашению с НХЛ профессиональные игроки впервые соревновались на Зимних Олимпийских играх в Нагано в 1998 году. По его предложению был сформирован комитет по выборам кандидатов в Зал славы ИИХФ, а в 1997 году в Зале хоккейной славы НХЛ в Торонто открыта экспозиция «Мировой хоккей». Большое внимание Рене Фазель уделяет развитию инлайн-хоккея (хоккея на роликовых коньках).

В 1992 году он стал членом Швейцарской олимпийской ассоциации (). В июне 1995 года он (вместе с президентами других ведущих федераций) и впервые в истории ИИХФ стал членом Международного олимпийского комитета. В 2002 году был избран президентом «Ассоциации международных зимних Олимпийских спортивных федераций». Он также председательствовал на Оценочной комиссии МОК на зимних Олимпийских играх 2010 года в Ванкувере. Его мандат члена Исполкома МОК был продлен на 120-й сессии МОК 7 августа 2008 года.

Фазель женат на Фабьен Фонлантен () и имеет четверых детей (Николас, Анна, Питер и Жан-Филипп). В швейцарской армии он получил звание капитана. Он учился в университете Фрибура и Бернском университете и стал доктором стоматологической хирургии в 1977 году. Затем он открыл свою собственную фирму. Занимался юридической практикой. В 1986—1991 являлся членом регионального парламента Фрибура. В 1997 году МОК поручил ему провести исследование стоматологического лечения олимпийцев, доклад «Стоматология спорта и Олимпийские игры» был опубликован в 2005 году.

В январе 2021 года на фоне протестов в Белоруссии Фазель за встречу с Александром Лукашенко подвергся критике в западных странах, большинство из которых не признали итоги выборов президента страны. Во время встречи Фазель обсудил с президентом Белоруссии чемпионат мира по хоккею 2021 года, который должен был пройти в Минске и Риге (Латвия). Позднее Фазель опубликовал фотографию с Дмитрием Басковым, президентом Федерации хоккея Белоруссии, которого западная общественность обвинила в участии в «правительственных репрессиях», а также в возможной причастности к убийству активиста Романа Бондаренко.

Фазель получил российское гражданство в 2023 году и приобрел 54% акций холдинга «Алма», производящего яблоки.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного легиона (2004, Франция).
 Орден Дружбы (29 декабря 2010 года, Россия) — за большой вклад в развитие сотрудничества с Российской Федерацией в области спорта.
 Орден Дружбы народов (4 сентября 2014 года, Белоруссия) — за значительный личный вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по хоккею 2014 года в г. Минске.
 Крест Признания III степени (1 ноября 2010 года, Латвия).
 В 2003 году престижное издание «Sport Intern Newsletter» внесло Фазеля в список 13 самых влиятельных личностей в спорте. 
 Украинская премия «VIZHIBU» за значительный вклад в развитие и популяризацию хоккея в мире (2004).
 Специальный приз от Швейцарской ассоциации (2008).
 Член зала славы ИИХФ (2021).

Литература

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккейные функционеры Швейцарии
Кавалеры ордена Почётного легиона
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Члены Международного олимпийского комитета
Выпускники Бернского университета
Президенты Международной федерации хоккея на льду
Члены Зала славы ИИХФ